Csehország
 Lichnov, település a Bruntáli járásban
 Lichnov, település a Nový Jičín-i járásban